Bramke ist der Familienname folgender Personen:

 Erdmut Bramke (1940–2002), deutsche Malerin
 Werner Bramke (1938–2011), deutscher Politiker (PDS), MdL Sachsen